Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд () — ежегодное соревнование норвежских смешанных команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст, микст-кёрлинг; ) по кёрлингу. Проводится с 1995 года. Организатором является  ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Норвегию на международной арене как смешанная сборная Норвегии.

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар

Соревнования по кёрлингу в Норвегии
 
Норвегия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1995 года